Huis Nassau-Siegen (1303-1606)
 Huis Nassau-Siegen (1607-1623)
 Huis Nassau-Siegen (1623-1743) (katholieke linie)
 Huis Nassau-Siegen (1623-1734) (protestantse linie)
Zie ook: Nassau-Siegen. 
Alle zijn zijtakken van de Ottoonse Linie van het Huis Nassau.